Kloster Bergen steht für:
 Kloster Bergen (Neuburg)
 Kloster Bergen auf Rügen

Siehe auch:
Bergkloster
 Kloster Berge
 Kloster Berg im Donaugau
 Klosterberg
 Klosterberge
 Klosterbergen